Timex peut référer à :

Organisations 

 , une société holding néerlandaise regroupant plusieurs sociétés horlogères dans le monde entier, dont Timex Group USA, TMX Philippines et Timex Group India ;
 Timex Group USA, une filiale de Timex Group et un fabricant de montres, anciennement connu sous le nom de Timex Corporation ;
 Timex, une marque d'électronique audio sous licence de .

Autres utilisations 

 Timex (Unix), un outil Unix utilisé pour mesurer la durée des processus shell ;
 Timex Social Club, un groupe des années 1980.

Voir aussi 

 Timex Sinclair, une entreprise commune entre la société britannique Sinclair Research et Timex Corporation